Суруга — японское географическое название. Может oзначать:

 Суруга — историческая провинция Японии
 Суруга — залив на тихоокеанском побережье Японии
 Суруга — жёлоб вдоль тихоокеанского побережья Японии
 Суруга-ку — южный район (ку) города Сидзуока